DBE steht für:
 Dame Commander of the Order of the British Empire, zweite Stufe des britischen Ritterordens Order of the British Empire
 Deutsche Biographische Enzyklopädie
 Deutsche Gesellschaft zum Bau und Betrieb von Endlagern für Abfallstoffe
 Dibasischer Ester
 Dielektrische Barriereentladung (auch Dielektrisch behinderte Entladung), Form der Wechselspannungs-Gasentladung, siehe Stille elektrische Entladung 
 Dokumentarische Bezugseinheit
 Doppelballon-Enteroskopie, medizinische Untersuchungsmethode
 Düngebedarfsermittlung, siehe Düngeverordnung
 Dupper & Bernhold, ehemalige Metallwarenfabrik in Esslingen am Neckar, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg, siehe Neckarstraße 65 (Esslingen)
 Dux-Bodenbacher Eisenbahn

dbe steht für:
 Dabe (ISO-639-3-Code), Papuasprache des Tor-Zweigs der Orya–Tor-Sprachen in Indonesien

DBE